

Personnalités 

  (1859-1923), astronome irlandais ;
 Daniel Rambaut (1865-1937), joueur irlandais de rugby à XV ;
  (né en 1998), joueur français de basket-ball ;
 Michel Rambaut (1929-2009), physicien nucléaire français.